Coudekerque ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Nord:

Coudekerque-Branche
Coudekerque-Village
Kanton Coudekerque-Branche